KN-11 bezeichnet:

 Die nordkoreanische Mittelstreckenrakete Pukguksong-1, mit NATO-Code KN-11
 Saint Peter Basseterre, das 11. Kirchspiel der Inselgruppe St. Kitts und Nevis.

Abkürzung